Hirschling ist der Ortsname von

 Hirschling (Geiselhöring), Ortsteil der Stadt Geiselhöring, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hirschling (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern